Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

13501–13600. • 13601–13700. • 13701–13800. • 13801–13900. • 13901–14000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája